Хорош — фамилия. Известные носители:

 Хорош, Мордух Лейбович (1899—1937) — заместитель начальника политического управления Киевского военного округа, корпусной комиссар (1935).
 Хорош, Юрий Львович (1923—1983) — советский режиссёр телевидения, заслуженный работник культуры Карельской АССР